Regno Unito
Groton – parrocchia civile del Suffolk
 Stati Uniti d'America
Groton – città della contea di New London, Connecticut
Groton – città della contea di Brown, Dakota del Sud
Groton – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
Groton – comune della contea di Grafton, New Hampshire
Groton – città della contea di Tompkins, New York
Groton – città della contea di Caledonia, Vermont